Анабена () — род нитчатых цианобактерий (синезелёных водорослей), входит в состав планктона. Клетки округлые или бочонковидные, имеются гетероцисты. Для анабены характерно наличие специализированных клеток для переживания неблагоприятного периода – акинет. Известны своими азотфиксирующими способностями, образуют симбиотические отношения с определёнными растениями, такими, как некоторые папоротники. Являются одними из четырёх родов цианобактерий, которые производят нейротоксины, наносящими ущерб местной дикой природе, а также сельскохозяйственным и домашним животным.

Виды 
Согласно базе данных AlgaeBase род Анабена включает следующие признанные виды и внутривидовые формы:

 Anabaena abnormis Proskina-Lavrenko & Makarova
 Anabaena aequalis Borge
 Anabaena aequalis f. anomala Kossinska [Kossinskaya]
 Anabaena aerophila Brabez
 Anabaena aeruginosa N.L.Gardner
 Anabaena alatospora Gonzalvez & Kamat
 Anabaena alatospora var. ona S.A.Guarrera & R.O.Echenique
 Anabaena allahabadii A.K.Mitra
 Anabaena ambigua var. unispora C.L.Sant’Anna
 Anabaena anisococca Migula
 Anabaena aspera Frémy
 Anabaena attenuata Kiselev
 Anabaena augstumalis Schmidle
 Anabaena augstumnalis Schmidle
 Anabaena australica Playfair
 Anabaena australica var. constricta Playfair
 Anabaena austroafricana Cronberg & Komárek
 Anabaena azotica Ley
 Anabaena baltica E.J.Schmidt
 Anabaena batophora Frémy
 Anabaena beckii G.De Toni
 Anabaena bederi Seckt
 Anabaena belmontica C.G.M.Archibald
 Anabaena berkeleyana Batters
 Anabaena bernardinensis Chodat & Zender
 Anabaena bharadwajae B.N.Prasad
 Anabaena bispora Gayral & Mazancourt
 Anabaena bolochonceviana Woronichin
 Anabaena bolochonzewii C.Meyer
 Anabaena bonariensis Seckt
 Anabaena bornetiana Collins
 Anabaena broomei Batters
 Anabaena californica Borge
 Anabaena carmichaelii Cronberg & Komárek
 Anabaena catenula Kützing ex Bornet & Flahault
 Anabaena cavanillesiana González Guerro
 Anabaena circinalis var. crassa Ghose
 Anabaena codicola Feldmann
 Anabaena confervoides Reinsch ex De Toni
 Anabaena contorta Bachmann
 Anabaena cupressaphila Wolle
 Anabaena cylindrica Lemmermann
 Anabaena cylindrica f. intermedia Elenkin
 Anabaena cylindrica var. fertilissima Tiwari & R.S.Pandey
 Anabaena cylindrospora Tschernov
 Anabaena delicatissima N.L.Gardner
 Anabaena delicatula var. robusta Eberly
 Anabaena discoidea (Schmidle) Ostenfeld
 Anabaena duplooyae H.Welsh
 Anabaena echinospora Skuja
 Anabaena echinospora var. yamano S.A.Guarrera & R.O.Echenique
 Anabaena elegans Sant’Anna
 Anabaena ellipsoidea (Compère) Komárek
 Anabaena elliptica Lemmermann
 Anabaena elongata Prescott
 Anabaena epiphytica N.L.Gardner
 Anabaena epiphytica Huber-Pestalozzi
 Anabaena felisii Bornet & Flahault
 Anabaena flosaquae f. spiroides Woronichin
 Anabaena flosaquae f. intermedia (Woronichin) Elenkin
 Anabaena flosaquae f. minor (West) Elenkin
 Anabaena flosaquae f. gracilis (Kleban) Elenkin
 Anabaena fullebornii Schmidle
 Anabaena fuscovaginata Mares
 Anabaena galpinii Claassen
 Anabaena geitleri De Toni
 Anabaena gerdii E.J.Carpenter & Janson
 Anabaena ghosei H.Welsh
 Anabaena glauca Schmidle
 Anabaena gracilis Messikommer
 Anabaena gregaria Zakrzewski
 Anabaena gregaria f. rotundata Zakrzewski
 Anabaena gregaria f. oblongata Zakrzewski
 Anabaena groenlandica Bachmann
 Anabaena hatueyi Komárek
 Anabaena hieronymii Lemmermann
 Anabaena hispida Gayral
 Anabaena hollerbachii Obukhova [Obuchova]
 Anabaena huberi De Toni
 Anabaena humicola Bortels
 Anabaena hunanensis C.-C.Jao
 Anabaena hyalina Schmidle
 Anabaena impalpabilis Bory ex Bornet & Flahault
 Anabaena inaequalis Bornet & Flahault
 Anabaena incerta P.J.L.Dangeard
 Anabaena incognita H.Welsh
 Anabaena indica Tiwari & Pandey
 Anabaena indica Zeller ex Bornet & Flahault
 Anabaena irregularis I.F.Lewis, C.Zirkle & R.Patrick
 Anabaena iyengari Bharadwaja
 Anabaena iyengari var. attenuata C.B.Rao
 Anabaena jeejiae Komárek
 Anabaena jonssonii J.B.Petersen
 Anabaena karakumica Kogan
 Anabaena kisselevii Proshkina-Lavrenko
 Anabaena kwangtungensis S.-H.Ley
 Anabaena lapponica Borge
 Anabaena lapponica f. insignis Kossinska [Kossinskaya]
 Anabaena laxa A.Braun
 Anabaena laxa var. hortensis Playfair
 Anabaena leonardii Compère
 Anabaena levanderi Lemmermann
 Anabaena lohammarii Skuja
 Anabaena luteola Schmidle
 Anabaena macrospora var. gracilis Lemmermann
 Anabaena macrospora var. robusta Lemmermann
 Anabaena macrospora f. crassa (Klebahn) Elenkin
 Anabaena manchurica Skvortzov
 Anabaena marina N.L.Gardner
 Anabaena marklei J.Copeland
 Anabaena mediocris N.L.Gardner
 Anabaena mehrai Vasishta
 Anabaena mesiana Claassen
 Anabaena minderi Huber-Pestalozzi
 Anabaena miniata Skuja
 Anabaena minima Chernov [Tschernov]
 Anabaena minuta Borzì
 Anabaena minuta H.Welsh
 Anabaena minutissima var. australis Skuja
 Anabaena minutissima var. attenuata Pridmore & C.S.Reynolds
 Anabaena minutissima Lemmermann
 Anabaena monilifera Frémy
 Anabaena multispora P.J.L.Dangeard
 Anabaena nodularioides Geitler & Ruttner
 Anabaena novizelandica Skuja
 Anabaena oblonga De Wildeman
 Anabaena orientalis S.C.Dixit
 Anabaena orientalis var. ellipsospora (C.B.Rao) Desikachary
 Anabaena orthogona West
 Anabaena oscillarioides Bory ex Bornet & Flahault — типовой вид рода
 Anabaena oscillarioides f. circinalis Playfair
 Anabaena oscillarioides f. torulosa Playfair
 Anabaena oscillarioides var. crassa Playfair
 Anabaena oscillarioides var. stenospora Bornet & Flahault
 Anabaena oscillarioides var. angusta Bharadwaja
 Anabaena oscillarioides var. angustus Bharadwaja
 Anabaena oscillarioides var. nova-zelandiae Lemmermann
 Anabaena oscillarioides f. elliptica (Kisselev) Elenkin
 Anabaena papillosa Hirano
 Anabaena paulseniana J.B.Petersen
 Anabaena perturbata H.Hill
 Anabaena pintoi González Guerrero
 Anabaena pirinica Petkoff
 Anabaena poulseniana J.B.Petersen
 Anabaena promecespora Frémy
 Anabaena pseudocatenula Claassen
 Anabaena pseudoconstricta Cholnoky
 Anabaena ramakaranae Bharadwaja
 Anabaena raytonensis Cholnoky
 Anabaena recta Geitler & Ruttner
 Anabaena repens Behre
 Anabaena robusta Kogan & Yazkuleva [Jazkulijeva]
 Anabaena saaremaaensis Skuja
 Anabaena salina Alten
 Anabaena salina Liebetanz
 Anabaena schauderi H.Welsh
 Anabaena scheremetieviae f. rotundispora Elenkin
 Anabaena scheremetievii var. ifniensis P.González
 Anabaena scheremetievii f. ovalispora Elenkin
 Anabaena scheremetievii var. incurvata Elenkin
 Anabaena scheremetievii f. ovalispora Schorbat
 Anabaena sedovii Kosinskaya
 Anabaena shankargarhii A.K.Varma
 Anabaena shensiensis C.-C.Jao
 Anabaena solicola Kondrateva
 Anabaena solitaria f. tenuis (Woronichin) Elenkin
 Anabaena sphaerica Bornet & Flahault
 Anabaena sphaerica f. major J.A.Rino
 Anabaena sphaerica var. tenuis G.S.West
 Anabaena sphaerica var. attenuata Bharadwaja
 Anabaena sphaerica f. tenuis G.S.West
 Anabaena sphaerica f. microsperma (Schmidle) Kossinskaja
 Anabaena sphagnicola Tarnavschi & Mitroiu
 Anabaena spinosa Laloraya & Mitra
 Anabaena spiroides f. africana (Nygaard) Pankow
 Anabaena spiroides f. minima (Nygaard) Kossinskaja
 Anabaena spiroides f. woronichiniana Elenkin
 Anabaena spiroides var. contracta Klebahn
 Anabaena spiroides var. talyschensis Woronichin
 Anabaena subdelicatula C.-C.Jao
 Anabaena subvariabilis R.E.M.Archibald
 Anabaena tatarica Kossinskaja
 Anabaena tenuis Messikommer
 Anabaena thermalis var. indica F.E.Fritsch
 Anabaena thermophila G.H.Schwabe
 Anabaena toruloides C.G.M.Archibald
 Anabaena torulosa Lagerheim ex Bornet & Flahault
 Anabaena torulosa var. tenuis (Lemmermann) Geitler
 Anabaena torulosa var. stenospora Bornet & Flahault
 Anabaena torulosa var. cylindracea (Playfair) Geitler
 Anabaena tschujskaja Obukhova
 Anabaena tsugarensis M.Watanabe
 Anabaena turkestanica (Kiselev) Komárek
 Anabaena tuzsonii Halász
 Anabaena variabilis var. cylindracea Playfair
 Anabaena variabilis var. vietnamensis T.N.H.Phung, Couté & P.Bourrelly
 Anabaena vaucheriae C.-C.Jao
 Anabaena verrucosa J.B.Petersen
 Anabaena volzii f. gelatinosa P.Bourrelly & Couté
 Anabaena werneri Brunnthaler
 Anabaena westii Virieux
 Anabaena willei N.L.Gardner
 Anabaena wisconsinensis Prescott
 Anabaena woodii G.De Toni

Примечания

Ссылки 
 Komárek J. & Hauer T. (2013): CyanoDB.cz — On-line database of cyanobacterial genera: Anabaena. Word-wide electronic publication, Univ. of South Bohemia & Inst. of Botany AS CR.
 Sequenced Anabaena Genomes

Научные ссылки

Научные базы данных 

Цианобактерии
Роды бактерий